Finian's Rainbow – musical del 1947
Sulle ali dell'arcobaleno (Finian's Rainbow) – film del 1968 diretto da Francis Ford Coppola